Rivière Beauchêne kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Beauchêne (vattendrag i Kanada, lat 46,65, long -79,02), Québec, 
 Rivière Beauchêne (vattendrag i Kanada, lat 49,06, long -71,01), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar